Natalja Nikołajewna Iljina (ros. Наталья Николаевна Ильина, ur. 3 czerwca 1985 w Czeboksarach) – rosyjska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz złota medalistka uniwersjady.

Kariera 
Zadebiutowała 15 listopada w Kirowsku w Pucharze Kontynentalnym. Tam w biegu na 5 km stylem dowolnym zajęła 24. miejsce. Następnie pojawiła się na mistrzostwach świata juniorów w Strynie, gdzie zajęła 6. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym, a wspólnie z Walentyną Nowikową, Anną Sliepową i z Iriną Chazową zdobyła złoto w sztafecie 4x5 km. Niecały rok później wystartowała na uniwersjadzie w Innsbrucku plasując się poza czołową dziesiątką. Kolejny medal zdobyła na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie w swoim jedynym starcie, biegu na 5 km stylem dowolnym zdobyła złoty medal. W 2006 roku pojechała na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, jednak nie stanęła na podium. Także w 2006 roku zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 34. miejsce w sprincie w Oberstdorfie. Rok później zadebiutowała w seniorskich mistrzostwach Rosji, zajmując między innymi dwudzieste miejsce w sprincie klasykiem. Startowała także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio w 2007 roku, gdzie jej najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w sprincie techniką klasyczną. Walkę o medal przegrała tam z Piret Pormeister z Estonii. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta w tej samej konkurencji rozgrywanej techniką dowolną zajęła piątą pozycję. W 2009 roku wystąpiła na zimowej uniwersjadzie w Yabuli, gdzie zwyciężyła w sprincie, a w biegu na 5 km była czwarta.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Życie prywatne 
Córka Tamary i Nikołaja. Ma dwóch braci Władimira i Aleksieja oraz dwie siostry Swietłanę i Jelenę. Biegać na nartach zaczęła w wieku 12 lat.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Ludzie urodzeni w Czeboksarach
Urodzeni w 1985